Лалле́н () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, кантон Сен-ле-Нобль. Расположена в 8 км к востоку от Дуэ и в 29 км к югу от Лилля, в 2 км от автомагистрали А21 «Рокада миньер», на берегу реки Скарп.

Население (2017) — 6 231 человек.

Достопримечательности 
В XIII веке в Лаллене был построен замок, практически разрушенный к XVIII веку. В настоящее время на месте замка возведено здании городской мэрии, от замка сохранились мост и ворота.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,8 %
 промышленность — 11,1 %
 строительство — 14,5 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 30,0 %
 государственные и муниципальные службы — 43,5 %

Уровень безработицы (2017) — 19,9 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Нор — 17,6 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 17 420 (Франция в целом — 21 110, департамент Нор — 19 490).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Лаллена с 2015 года возглавляет член партии Союз демократов и независимых Жан-Поль Фонтен (Jean-Paul Fontaine). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им независимый список одержал победу в 1-м туре, получив 51,85 % голосов.

Города-побратимы 
  Экоссинн, Бельгия

См. также 
 Департамент Нор
 Коммуны департамента Нор

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года